Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2016 war der auf den 1. bis 18. März 2016 terminierte Zweikampf um den Titel der Schachweltmeisterin.
Titelträgerin Marija Musytschuk trat gegen die durch den Sieg beim FIDE Grand Prix der Frauen 2013–2014 qualifizierte Exweltmeisterin Hou Yifan in einem Wettkampf um 10 Partien mit Tiebreak-Wettkämpfen bei einem eventuellen Gleichstand an. Austragungsort war der Potocki-Palast in Lwiw. Hauptschiedsrichterin war Carol Jarecki von den Britischen Jungferninseln.

Verlauf 
Der Zweikampf wurde über zehn Partien sowie Tiebreaks im Falle eines Gleichstands abgehalten. Vor der ersten Partie wurden die Farben und dadurch auch das Anzugsrecht ausgelost. Da Hou Yifan  bereits nach der neunten Partie 6 Punkte erreicht hatte, wurde die zehnte Partie nicht ausgetragen.

Nach der zweiten, vierten, sechsten, achten, neunten und zehnten Partie war jeweils ein Ruhetag eingeplant. Die Partien sollen jeweils um 15 Uhr beginnen. Nach der vierten Partie wurde der Farbtausch ausgelassen, wodurch in der vierten und fünften Partie beide Spielerinnen dieselben Farben erhalten.

Die Bedenkzeit betrug für beide Spielerinnen jeweils 90 Minuten für 40 Züge und weitere 30 Minuten für den Rest der Partie sowie ab dem Beginn der Partie weitere 30 Sekunden pro Zug. Auf Wunsch der chinesischen Delegation fand die Übertragung der Partien im Internet mit einer dreißigminütigen Verzögerung statt, um Betrugsversuche zu erschweren.

Hou Yifan gewann die zweite Partie und baute diesen Vorteil durch einen Sieg in der sechsten Partie aus. Ein weiterer Sieg in der neunten Partie sicherte ihr vorzeitig den Titel.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft der Frauen 2016
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Marija Musytschuk || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || || 0 || 3
|-
| align=left | Hou Yifan ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| || 3 || 6
|-
| align=right | Videostream || 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || – || ||
|}

Partien

1. Partie 

 Marija Musytschuk – Hou Yifan ½:½
 Lwiw, 2. März 2016
 Italienische Partie, C50
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. 0–0 Sf6 5. d3 0–0 6. c3 d6 7. h3 h6 8. Te1 a6 9. a4 La7 10. Sbd2 Te8 11. Sf1 Le6 12. Lxe6 Txe6 13. Le3 Lxe3 14. Sxe3 d5 15. Dc2 Dd7 16. Tad1 Td8 17. Sf5 De8 18. b4 b5 19. axb5 axb5 20. Sd2 Se7 21. Sxe7 Dxe7 22. Sb3 dxe4 23. dxe4 Ted6 24. Sc5 Txd1+ 25. Txd1 Txd1 26. Dxd1 Dd6 27. De2 c6 28. g3 Sd7 29. Sxd7 Dxd7 30. Kg2 Dd6 31. De3 ½:½

2. Partie 

 Hou Yifan – Marija Musytschuk 1:0
 Lwiw, 3. März 2016
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C80
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. Le3 Le7 10. c3 0–0 11. Sbd2 Dd7 12. Lc2 Sxd2 13. Dxd2 Lg4 14. Lf4 Lxf3 15. gxf3 Tad8 16. Tfd1 De6 17. De3 Td7 18. Lg3 g6 19. a4 Sd8 20. axb5 axb5 21. f4 f6 22. exf6 Dxf6 23. De2 c6 24. Dg4 Tb7 25. f5 Ld6 26. Ta6 Tg7 27. fxg6 Lc5 28. Kg2 hxg6 29. Txd5 Lxf2 30. Lb3 Se6 31. Td6 Lc5 32. Dxe6+ 1:0

3. Partie 

 Marija Musytschuk – Hou Yifan ½:½
 Lwiw, 5. März 2016
 Katalanische Eröffnung, E01
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Lb4+ 5. Ld2 Le7 6. Sf3 0–0 7. 0–0 Sbd7 8. Dc2 c6 9. Td1 b6 10. Lf4 La6 11. cxd5 cxd5 12. Se5 Tc8 13. Sc6 Lb5 14. Sxe7+ Dxe7 15. Sc3 Sh5 16. Le3 Shf6 17. a4 Lc4 18. a5 bxa5 19. Txa5 Db4 20. Tda1 Tb8 21. Txa7 Dxb2 22. Dxb2 Txb2 23. Lf3 h6 24. h4 Tc8 25. Lf4 Tc2 26. T7a3 h5 27. Kg2 Kh7 28. Tc1 Txc1 29. Lxc1 e5 30. dxe5 Sxe5 31. Le3 Sxf3 32. Kxf3 Se4 33. Sxe4 dxe4+ 34. Kxe4 Lxe2 35. Ta5 f6 36. Tc5 Txc5 ½:½

4. Partie 

 Hou Yifan – Marija Musytschuk ½:½
 Lwiw, 6. März 2016
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C83
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. c3 Le7 10. Lc2 Lg4 11. h3 Lh5 12. g4 Lg6 13. Sd4 Sxd4 14. cxd4 h5 15. f3 Sg3 16. Tf2 hxg4 17. Lxg6 Txh3 18. Dc2 Lc5 19. Dxc5 Th1+ 20. Kg2 Th2+ 21. Kg1 Th1+ ½:½

5. Partie 

 Hou Yifan – Marija Musytschuk ½:½
 Lwiw, 8. März 2016
 Englische Eröffnung, A11
 1. c4 c6 2. Sf3 d5 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. Da4 dxc4 6. Dxc4 e5 7. d3 Se7 8. 0–0 Sa6 9. Ld2 0–0 10. Dc1 Sf5 11. Sa3 Sd4 12. Te1 Lg4 13. Sxd4 exd4 14. Lh6 Te8 15. Lxg7 Kxg7 16. Dd2 Dd7 17. Sc4 f6 18. h4 Te7 19. e4 dxe3 20. Sxe3 Le6 21. d4 Tae8 22. b3 Sc7 23. Db4 Sd5 24. Sxd5 Lxd5 25. Txe7+ Dxe7 26. Dxe7+ Txe7 27. Lxd5 cxd5 28. Tc1 Kf7 29. Kf1 Ke6 30. Ke2 Kd6+ 31. Kd3 Tc7 32. Te1 Te7 33. Tc1 Tc7 ½:½

6. Partie 

 Marija Musytschuk – Hou Yifan 0:1
 Lwiw, 9. März 2016
 Italienische Partie, C50
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. 0–0 Sf6 5. d3 d6 6. c3 0–0 7. Lg5 h6 8. Lh4 g5 9. Lg3 g4 10. Sh4 Sh5 11. a4 a6 12. Sa3 Dg5 13. Sc2 La7 14. Se3 Se7 15. d4 Dg7 16. dxe5 dxe5 17. Sef5 Lxf5 18. exf5 Lc5 19. Te1 Sxg3 20. hxg3 Kh8 21. De2 Ld6 22. De4 Tab8 23. Le2 h5 24. Tad1 Sg8 25. Kh2 Dg5 26. Lc4 Sf6 27. De3 Dxe3 28. Txe3 e4 29. Te2 Tbd8 30. Lb3 Td7 31. f3 Te8 32. Tde1 Tde7 33. Lc2 exf3 34. Txe7 Txe7 35. Txe7 f2 36. Txf7 f1=D 37. Sg6+ Kg8 38. Txf6 Lc5 0:1

7. Partie 

 Hou Yifan – Marija Musytschuk ½:½
 Lwiw, 11. März 2016
 Spanische Partie (Offene Verteidigung), C80
 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9. Sbd2 Le7 10. c3 Sc5 11. Lc2 d4 12. cxd4 Sxd4 13. Sxd4 Dxd4 14. Sf3 Dxd1 15. Txd1 0–0 16. Le3 Tfd8 17. Tdc1 h6 18. Sd4 Ld5 19. Ld1 Sd3 20. Txc7 Lf8 21. e6 fxe6 22. Lg4 Te8 23. b3 Ld6 24. Tc2 Se5 25. Le2 Le4 26. Td2 Lb4 27. Tdd1 Ld5 28. Tac1 Tac8 29. h4 La3 30. Tc2 Txc2 31. Sxc2 Le7 32. h5 Tc8 33. Sd4 Kf7 34. f3 Lf6 35. Kf2 Tc3 36. f4 Sd7 37. Ld3 Ke7 38. Lb1 Lh4+ 39. Ke2 Lf6 40. g4 Lxd4 41. Lxd4 Th3 42. Tc1 Lf3+ 43. Kf2 Lxg4 44. Lxg7 Txh5 45. Kg3 Lf5 46. Lxf5 Txf5 47. Lxh6 Tc5 48. Tf1 Sf6 49. Lg5 Kf7 50. Lxf6 Kxf6 51. b4 Tc4 52. Tf3 Kf5 53. Ta3 Txf4 54. Txa6 Txb4 55. Tb6 Ke5 56. Kf3 Kd5 57. Ke3 e5 58. Kd2 Tb2+ 59. Kc1 Tb4 60. a3 Kc5 61. Te6 Te4 62. Kc2 Kd4 63. Td6+ Kc4 64. Tc6+ Kd5 65. Tb6 Tc4+ 66. Kd2 Kc5 67. Tb8 Ta4 68. Tc8+ Kd4 69. Tb8 Ta5 70. Td8+ Kc4 71. Te8 Kd5 72. Td8+ Ke4 73. Tb8 Txa3 74. Txb5 Kf4 75. Tb8 Kf3 76. Tf8+ Ke4 77. Tb8 Ta2+ 78. Ke1 Kf4 79. Tb3 e4 80. Tc3 e3 81. Tc8 ½:½

8. Partie 

 Marija Musytschuk – Hou Yifan ½:½
 Lwiw, 12. März 2016
 Damenbauernspiel, A46
 1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. g3 d5 4. Lg2 b5 5. 0–0 Lb7 6. a4 b4 7. c4 a5 8. Lg5 Sbd7 9. Sbd2 Le7 10. Tc1 h6 11. Lxf6 Lxf6 12. Dc2 c6 13. e4 0–0 14. e5 Le7 15. c5 g5 16. h3 Kg7 17. Tfe1 Th8 18. Lf1 Dg8 19. Te3 Kf8 20. Se1 h5 21. Sg2 Ke8 22. Kh2 Sf8 23. Ld3 La6 24. f4 Lxd3 25. Dxd3 Dh7 26. Tf1 Dxd3 27. Txd3 gxf4 28. Sxf4 Sg6 29. Sb3 Lg5 30. Sxg6 fxg6 31. Tdf3 Ta7 32. Kg2 Tg8 33. Kf2 Tf8 34. Kg2 Txf3 35. Txf3 Ld8 36. Sc1 g5 37. Sd3 Tg7 38. g4 h4 39. Sc1 Tg8 40. Sb3 Tg7 41. Kf2 Tf7 42. Txf7 Kxf7 43. Kf3 Ke8 44. Kf2 Kf7 ½:½

9. Partie 

 Hou Yifan – Marija Musytschuk 1:0
 Lwiw, 14. März 2016
 Sizilianische Verteidigung, B59
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 d6 6. Le2 e5 7. Sb3 Le7 8. 0–0 0–0 9. Le3 Le6 10. f3 Sa5 11. Sxa5 Dxa5 12. Dd2 Tfc8 13. Tfd1 Kf8 14. a4 a6 15. Sd5 Dxd2 16. Txd2 Sxd5 17. exd5 Ld7 18. a5 Lb5 19. Kf1 f5 20. c3 g5 21. Tc2 h5 22. c4 g4 23. b4 f4 24. Lf2 Ld7 25. c5 Lf5 26. Tc4 Kf7 27. Td1 Tg8 28. g3 fxg3 29. hxg3 Tac8 30. fxg4 hxg4 31. Kg2 Ld7 32. Th1 Tg7 33. cxd6 Lxd6 34. Txc8 Lxc8 35. Lc5 Lxc5 36. bxc5 Lf5 37. Kf2 Tg8 38. Ke3 Td8 39. Tf1 Kg6 40. Td1 Kg5 41. d6 Th8 42. d7 Td8 43. c6 bxc6 44. Lxa6 c5 45. Lb7 c4 46. a6 1:0

Tiebreak 
Beim Tiebreak würden zunächst vier Partien gespielt, für die separat die Farben ausgelost werden. Bei einem erneuten Gleichstand würden bis zu fünf Zweikämpfe über zwei Partien abgehalten, bevor es zu einer Sudden-Death-Partie käme. Vor jedem weiteren Zweikampf würden die Farben neu ausgelost und der Sieg eines Zweikampfes würde den Gewinn des Weltmeistertitels bedeuten.

Die Bedenkzeit im möglichen Tiebreak beträgt für beide Spielerinnen jeweils 25 Minuten für die gesamte Partie sowie weitere 10 Sekunden pro Zug für die ersten vier Partien. Für die folgenden fünf Zweikämpfe über jeweils zwei Partien ist die Bedenkzeit auf jeweils fünf Minuten plus drei Sekunden pro Zug festgelegt. Sofern der Hauptschiedsrichter nichts anderes festlegt, besteht zwischen jeder Tiebreak-Partie eine Pause von zehn Minuten.

Die Sudden-Death-Partie würde nach erneuter Farbauslosung mit einer Bedenkzeit von fünf Minuten für die Weißspielerin gegen vier Minuten für die Schwarzspielerin sowie jeweils drei Sekunden pro Zug ab dem 61. Zug abgehalten. Im Falle eines Unentschiedens in dieser Partie würde die Schwarzspielerin, andernfalls die Siegerin, zur neuen Weltmeisterin erklärt.

Vertretungen 
Im Falle eines Nichtantritts wären für Musytschuk Natalja Pogonina als Finalistin der K.-o.-Weltmeisterschaft 2015 und für Hou Yifan K. Humpy als Zweitplatzierte des FIDE Grand Prix der Frauen 2013–2014 nachnominiert worden. Weitere Vertretungen wären die spielstärksten Spielerinnen der Eloliste des Weltschachbunds FIDE für Januar 2015 gewesen, beginnend mit Judit Polgár, K. Humpy, Nana Dsagnidse, Ju Wenjun und Anna Musytschuk, die zugleich Schwester der Weltmeisterin Marija Musytschuk ist. Eine mögliche Teilnahme Polgárs galt jedoch als sehr unwahrscheinlich, da sie stets die Teilnahme an reinen Frauenturnieren verweigerte und 2014 ihren Abschied vom Spitzenschach bekanntgegeben hatte.

Einzelnachweise und Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website der Weltmeisterschaft 2016 (englisch)
 Muzychuk – Hou Women's World Championship Match (2016) – alle Partien bei: chessgames.com

2016
Schachveranstaltung 2016
Schachwettbewerb in der Ukraine
Sportveranstaltung in Lwiw